

Geografia 
 Long Valley – località della contea di Lassen, nello stato della California
 Long Valley – area non incorporata della contea di Jackson, nello stato del Dakota del Sud
 Long Valley – area non incorporata della contea di Morris, nello stato del New Jersey
 Long Valley – altro nome di Greenwood, area non incorporata della contea di El Dorado, nello stato della California
 Long Valley – Valle ricoperta di ghiaccio, nel Monti della Regina Maud, in Antartide.

Zone geografiche 
 Long Valley – caldera nello stato della California
 Long Valley – bacino endoreico nello stato del Nevada
 Long Valley – valle nello stato dello Utah
 Long Valley – zona umida della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong